Reichsfinanzminister bezeichnet:

 den Reichsminister der Finanzen des Deutschen Reiches, siehe Reichsfinanzministerium
 den gemeinsamen Finanzminister Österreich-Ungarns, siehe Liste der Finanzminister Österreich-Ungarns (1867–1918)